Oberachtel ist der Ortsname von

 Oberachtel (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Oberachtel (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern